

Лучшие результаты по годам

1921—1929 
1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929

1930—1939 
1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939

1940—1949 
1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949

1950—1959 
1950
 1951
 1952

1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959

1960—1969 
1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969

1970—1979 
1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975

1976
 1977
 1978
 1979

1980—1989 
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990—1999 
1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998

1999

2000—2009 
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010—2019 
2010

2011

2012

2013

2018

2019

2020—2021 
2021

Все спортсменки, имеющие результаты 2,00 м и лучше 
На стадионе

Примечания 

Прыжок в высоту